Stora Enso ist ein schwedisch-finnischer Konzern und aus der schwedischen Firma Stora hervorgegangen

Stora ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Stora (* 1950), französischer Historiker jüdisch-algerischer Abstammung
 Bernard Stora (* 1942), französischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Raymond Stora (1930–2015), französischer Physiker
 Vincent Stora (* 1974), französischer Filmkomponist

Siehe auch:
 Storå
 Stura